Tillion ist der Familienname von:

 Émilie Tillion (1876–1945), französische Schriftstellerin und Widerstandskämpferin
 Germaine Tillion (1907–2008), französische Ethnologin und Widerstandskämpferin in der Résistance

Siehe auch:
 Tillon